Семьянин:

 Семьянин — человек, который имеет семью и обладает необходимыми для семейной жизни качествами.
 «Семьянин» — художественный фильм, комедия, СССР, 1991 год, режиссёр Сергей Никоненко.
 «Семьянин» () — художественный фильм, мелодрама, США, 2000 год, режиссёр Бретт Рэтнер.
 «Семьянин» — ежемесячник литературы, науки, общественной и семейной жизни, с иллюстрациями, выходил в Санкт-Петербурге в 1894—1898 гг., издатели — Краузе, затем А. М. Вольф, редактор — В. Н. Голицын.